Nogometni klub Aluminij Kidričevo (normalt bare kendt som Aluminij Kidričevo) er en slovensk fodboldklub fra byen Kidričevo. 

Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Aluminij Športni Parke. Klubben blev grundlagt i 1946.

Historiske slutplaceringer

Prva liga og 2. liga

Nuværende trup
Pr. 25. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside
Prvaliga
Soccerway

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1946